Prvu B hrvatsku odbojkašku ligu, drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za sezonu 2009./10. u kojem je sudjelovalo jedanaest klubova je osvojila ekipa Novog Zagreba.

Ljestvica

Poveznice 
 1.A liga 2009./10.
 Kup Hrvatske 2009.

Izvori 
 
 hou.hr, 1.B liga za žene 2009./10., pristupljeno 7. kolovoza 2014.
 Hrvatska odbojkaška udruga, bilten za sezonu 2009./10. , preuzeto 7. kolovoza 2014.
  

 

2009-10